Schülp nel circondario del Dithmarschen;
 Schülp bei Nortorf nel circondario di Rendsburg-Eckernförde;
 Schülp bei Rendsburg nel circondario di Rendsburg-Eckernförde.